Соревнования по пляжному волейболу среди женских команд на Играх XXXII Олимпиады в Токио проходили с 24 июля по 6 августа 2021 года в парке Сиокадзэ с участием 24 пар из 18 стран. Золотые медали завоевали американки Эйприл Росс и Аликс Клайнмен, победившие в финальном матче австралиек Мариафе Артачо дель Солар и Талику Клэнси. Бронзовым призёром стала команда из Швейцарии — Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих.

Квалификация и участницы турнира 

От каждой страны может выступить не более двух команд. Одно место в турнире было гарантировано представителям Японии как организаторам Олимпийских игр. В 2019 году олимпийские путёвки завоевали победители чемпионата мира в Гамбурге и две сильнейшие команды олимпийской квалификации в Хайяне. 15 команд были определены по мировому рейтингу, учитывающему результаты Мирового тура FIVB с 1 сентября 2018 по 13 июня 2021 года, а ещё 5 лицензий (по одной на каждую входящую в FIVB континентальную конфедерацию) были разыграны в рамках Континентального кубка, решающие матчи которого прошли в июне 2021 года.

Соревнование 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 5 июля 2021 года в Москве.

По итогам группового этапа напрямую в 1/8 финала вышли 12 команд, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, а также две команды, которые заняли 3-е места с наилучшими показателями. Ещё четыре команды, которые также стали третьими в группах, провели стыковые матчи, два победителя которых вышли в 1/8 финала. Далее турнир проходит по обычной системе с выбыванием.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F 

Чешская команда снялась с соревнований из-за положительного теста на COVID-19 у Маркеты Слуковой. Во всех матчах паре засчитаны технические поражения — 0:2 (0:21, 0:21).

Стыковые матчи

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Пляжный волейбол на официальном сайте Игр 
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации волейбола 

Пляжный волейбол на Олимпийских играх
2021 год в пляжном волейболе